Topònim occità derivat de fenolh, 'fonoll'.
 Fenolhet, municipi francès, als Pirineus Orientals, dins la comarca de la Fenolleda (en català Fenollet, en francès Fenouillet).
 Fenolhet, municipi francès, al departament de l'Alta Garona (en francès Fenouillet).
 Fenolhet, municipi francès, al departament de l'Aude (en francès Fenouillet-du-Razès).
 Sant Martin de Fenolhet, municipi de la Fenolleda (en català Sant Martí de Fenollet, en francès Saint-Martin).
 Sant Pau de Fenolhet, municipi de la Fenolleda, capital de la comarca (en català Sant Pau de Fenollet, en francès Saint-Paul-de-Fenouillet).